Norman Richardson (componist) (1905-1974), Schots dirigent en componist
 Norman Richardson (basketball) (1979), Amerikaans basketballer